Тенабо:

 Тенабо — город в Мексике, штат Кампече, муниципалитет Тенабо.
 Тенабо — муниципалитет в Мексике, штат Кампече.